La Traversée des temps est un cycle romanesque qui comprendra huit volumes écrits par Éric-Emmanuel Schmitt.

Selon son auteur, l'objectif de cette oeuvre est de . Des personnages immortels traversent  ans d'histoire des civilisations, en commençant au moment du déluge.

Cycle de La Traversée des temps 
 Déjà parus :
 Paradis Perdus
 La Porte du ciel
 Soleil sombre
 A paraître :
 La Lumière du bonheur
 Les Deux Royaumes
 La Mystification
 Le Temps des conquêtes
 Révolutions.

Personnages principaux (présents sur plusieurs tomes) 
 Noam : Personnage principal et narrateur de la saga. Au début fils d'un chef de clan du néolithique, il échappe avec les siens au déluge puis devient immortel pour une raison mystérieuse. Témoin de l'histoire de l'humanité, il s'intéresse aux progrès scientifiques et aux évolutions sociales dont il est un observateur critique. 
 Noura : Amante de Noam, elle est devenue immortelle en même temps que lui. C'est une femme indépendante et passionnée mais parfois aussi manipulatrice et insensible. 
 Derek : Demi-frère de Noam. A la suite des manœuvres de leur père respectif, il a perdu sa virilité, ce qu'il compense par une soif insatiable pour le pouvoir. Son immortalité lui a fait perdre le sens des limites. C'est le principal antagoniste de la saga. 
 Tibor : Père de Noura et guérisseur. On apprend dans le tome 2 qu'il est devenu immortel de la même façon que les autres, mais plus tard.

Notes et références 

Cycle littéraire
Œuvre d'Éric-Emmanuel Schmitt